Hańba – film Ingmara Bergmana z 1968 roku
 Hańba – ekranizacja powieści J.M. Coetzee z 2008 roku
 Hańba – powieść Johna Maxwella Coetzee
 Hańba! – polski zespół muzyczny grający muzykę punkową